Nabo steht für:
Nabo (Vila Flor), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Concelho de Vila Flor
Nabo Gaß (* 1954, Künstlername „nabo“), deutscher Maler und Glaskünstler

NABO steht als Abkürzung für:
NABO (Hersteller), österreichischer Hersteller von Elektrogeräten
North American Basque Organizations, nordamerikanische Baskenorganisationen
North American Boxing Organization, nordamerikanische Organisation im Profiboxen
North Atlantic Biocultural Organization, biokulturelle Forschungsorganisation
National Association of Boat Owners, britische Organisation für Bootsbesitzer

Abkürzung